Козія () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Костулень.
 Козія () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Козія () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Киржиць.
 Козія () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Прістол.